Ранчо Колорадо има више значења:

 Ранчо Колорадо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Колорадо (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Колорадо (Др. Белисарио Домингез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Колорадо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Колорадо, Ранчо Пуерто Колорадо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Колорадо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Колорадо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Колорадо, Гваписачи (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Колорадо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Колорадо (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Колорадо, Ранчо ел Кура (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Колорадо (Сантијаго Тулантепек де Луго Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Колорадо (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Колорадо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Колорадо (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Колорадо (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Колорадо (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Колорадо (Сантијаго Мататлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Колорадо (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику